Adele Muzzarelli – ballerina e soprano italiana
 Carlo Emanuele Muzzarelli – letterato e presbitero italiano
 Gian Carlo Muzzarelli – politico italiano
 Giovanni Muzzarelli – poeta italiano